« Prince des ténèbres », un nom donné au diable ;
 Prince des ténèbres, un film américain réalisé par John Carpenter en 1987 ;
 Le Prince des Ténèbres, un manga de Megumi Ôsuga ;
 « Le prince des ténèbres » est aussi un surnom donné à Ozzy Osbourne.